Karabin małokalibrowy trzy postawy 50 metrów mężczyzn to konkurencja rozegrana 17 sierpnia 2008 roku. Zawody składały się z dwóch rund: kwalifikacyjnej i finałowej.

Runda kwalifikacyjna 
W kwalifikacjach wystąpiło 50 zawodników. Każdy z nich oddał 120 strzałów w po 40 strzałów (4  serie 10 strzałów) w każdej z pozycji - leżąc, stojąc, klęcząc. Polskę reprezentował Robert Kraskowski. Strzały są punktowane od 1 do 10 pkt. Do finału zakwalifikowało się 8 najlepszych zawodników .

DNS Nie pojawił się na starcie;
Q Kwalifikacja do finału

Runda finałowa 
Finałowa seria liczyła 10 strzałów dla każdego uczestnika w pozycji stojąc. Ostateczny wynik uzyskany przez poszczególnych zawodników w rundzie finałowej jest sumą punktów uzyskanych w rundzie kwalifikacyjnej i finałowej.

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008